Can Jordi (Aiguaviva)
 Can Jordi (Cervelló), casa de Cervelló
 Can Jordi (Òrrius), masia d'Òrrius (Maresme)
 Can Jordi (Riudellots de la Selva), urbanització a cavall dels municipis de Riudellots (la Selva) i Aiguaviva (Gironès) 
 Can Jordi (Sant Iscle de Vallalta), masia de Sant Iscle de Vallalta (Maresme)
 Can Jordi (Sant Martí de Llémena), edifici de Sant Martí de Llémena (Gironès) 
 Can Jordi (Ventalló)
 Can Jordi (Sant Vicenç de Montalt), masia de Sant Iscle de Vallalta (Maresme)